Železník – osada w powiecie Revúca na Słowacji
 Železník (814 m) – szczyt w Rudawach Słowackich
 Železník (498 m) – szczyt na Słowacji
 Železník – wieś na Słowacji w powiecie Svidnik